Martin Kirschner (1842–1912), niemiecki polityk samorządowy
 Martin Kirschner (1879–1942), niemiecki chirurg